Henry Woodward peut désigner :
 Henry Woodward, un explorateur du  ;
 Henry Woodward, détenteur du premier brevet d'une lampe à incandescence en 1874 ;
 Henry Woodward, géologue britannique.